Дарія Касаткіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Юлія Гергес.

Кікі Бертенс виграла титул, у фіналі перемігши Гергес з рахунком  6–2, 6–1, попри те що її суперниця в півфіналі Медісон Кіз мала матч-бол у третьому сеті.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Даяна Ястремська

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Volvo Car Open, одиночний розряд
2018